О́дди (; ) может означать одно из:

История 
 Одди — средневековый исландский центр обучения.

Люди 
О́дди () — итальянская фамилия.

Носители фамилии:
 Одди, Билл — британский комедиант и ведущий программы о живой природе.
 Одди, Диего (1839—1919) — блаженный Римско-Католической Церкви, монах из монашеского ордена францисканцев.
 Одди, Руджеро (1864—1913) — итальянский физиолог и анатом.
 Одди, Сильвио (1910—2001) — итальянский кардинал.

Наука 
Анатомическая структура:
 Сфинктер Одди.